Э́дуард Хе́гер (, ) — словацкий политический и государственный деятель. Член партии «Обычные люди». Премьер-министр Словакии с 30 марта 2021 года. В прошлом — вице-премьер и министр финансов (2020—2021), временно исполняющий обязанности министра здравоохранения (2021), депутат Национального совета Словакии (2016—2020).

Биография 
Родился 3 мая 1976 года в Братиславе, столице Словацкой социалистической республики в составе Чехословакии.

Окончил факультет коммерции, торговли и маркетинга Экономического университета в Братиславе, получил степень инженера (Ing.).

В 1997—1998 годах — помощник директора компании Intercomp Imex в Братиславе, в 1998—1999 годах — менеджер ресторана Kohútik в Братиславе, в 1999—2000 годах — менеджер по продажам Европейского инвестиционного банка (EIB), в 2001—2005 годах — младший консультант Cubic Applications Inc. в Братиславе, в 2006—2007 годах — менеджер христианской организации Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina в Братиславе, в 2007—2016 годах — региональный менеджер компании Old Nassau Imports, производителя одной из самых знаменитых восточноевропейских водок премиум-класса .

В 23 года, после внезапной смерти отца, Эдуард Хегер обратился к христианской вере. В 2006—2010 годах представлял Словакию в руководстве Европейской сети христианских сообществ (European Network of Communities, ENC), в 2010—2018 годах являлся членом исполнительного комитета ENC.

Политическая деятельность 
По итогам парламентских выборов 2016 года избран депутатом Национального совета Словакии, возглавлял парламентскую группу.

После парламентских выборов 2020 года, 21 марта получил портфель министра финансов в правительстве Игоря Матовича.

Временно исполняет обязанности министра здравоохранения после отставки  12 марта 2021 года на фоне правительственного кризиса из-за закупок российской вакцины «Спутник V».

30 марта 2021 года президент Словакии Зузана Чапутова поручила сформировать новый кабинет министров Эдуарду Хегеру, после отставки премьер-министра Игора Матовича, а 1 апреля утвердила состав правительства во главе с премьером Эдуардом Хегером.

15 декабря 2022 года Национальный совет Словакии выразил недоверие правительству Хегера. 16 декабря президент Зузана Чапутова приняла отставку Хегера и поручила ему продолжать исполнять обязанности до назначения нового кабинета министров. 23 декабря президент уволила министра финансов Игора Матовича и назначила Хегера исполняющим его обязанности.

Личная жизнь 
Отец четверых детей.

Награды 
 Орден «За заслуги» I степени (23 августа 2021 года, Украина) — за весомый личный вклад в укрепление украинско-словацкого межгосударственного сотрудничества, поддержку независимости и территориальной целостности Украины.

Примечания 

Политики XXI века
Правители XXI века
Правители Европы XXI века
Министры здравоохранения Словакии
Депутаты Национального совета Словакии
Действующие руководители государств
Премьер-министры, вступившие в должность в 2021 году